Sequeiros (Aguiar da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Aguiar da Beira
 Sequeiros (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares